Pinocchio kan henvise til:

 Pinocchio, italiensk børnebog fra 1883 af Carlo Collodi
 Pinocchio (figur), hovedpersonen i børnebogen

 Pinocchio (film fra 1940), amerikansk animationsfilm produceret af Walt Disney Animation Studios
 Pinocchio i Hollywood, dansk børnefilm fra 1999 instrueret af Jørgen Klubien med inspiration fra børnebogen.
 Pinocchio (film fra 2012), italiensk animationsfilm baseret på børnebogen.
 Pinocchio (film fra 2022), live-action-film instrueret af Robert Zemeckis.
 Pinocchio (animationsfilm fra 2022), amerikansk animationsfilm instrueret af Guillermo del Toro.